Сан Хуан Канкук има више значења:

 Општина Сан Хуан Канкук (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Канкук (Сан Хуан Канкук, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику